Rumes steht für:

 Rumes ist eine Gemeinde in der Provinz Hennegau (Belgien).
 Rumes ist die deutsche Bezeichnung der rumänischen Gemeinde Romos.
 Rumes, bis 1900 Bezeichnung der Gemeinde Rumo im Trient in Italien